Cylindroleberididae  — семейство ракушковых ракообразных. Отличаются необычным строением жабр (их 7-8 листовидных пар на задней части тела) и усовидным гребнем на максиллах. Представители Cylindroleberididae встречаются в морских водах, от мелководий до глубин более 4500 метров. Мелкие ракообразные, как правило, длина менее 2 мм. К 2006 году было описано 219 видов и 32 рода.

В ископаемом состоянии известны с силурийского периода, например, вид Pauline avibella, которого нашли в редкой сохранности с окаменевшими внутренностями, включая мягкие ткани, конечности, глаза, жабры и пищеварительную систему (онлайновое описание вышло в конце 2012 года, а бумажный вариант датирован 2013 годом).

Таксономия 
Список родов:

Примечания

Ссылки 
 Палеонтологи нашли древнее ракообразное рекордной сохранности 
 Interactive key to species 

Ракушковые
Семейства ракообразных